Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

История 
До присоединения территории современной Томской области к России в XVII веке большую часть населения составляли селькупы и ханты, а также тюркоязычные народы, предки сибирских татар.

Томские татары 
Татары являются потомками древнего тюркского населения края. Их предки участвовали в основании Томска (1604).
Томские татары проживают в основном в Томске, Стрежевом и компактно в Зырянском, Колпашевском, Кривошеинском, Томском районах. Три татарских населённых пункта. 1 действующая мечеть (Томск). Работают татарский культурно-просветительский центр «Туганлык» (Томск, с 1990), Областной центр татарской культуры (с 1994). Театр миниатюр «Тоян» при центре «Туганлык».

Примечания 

Население Томской области